«Notorious» puede referirse a:

Cine 
 Notorious (1946), película de Alfred Hitchcock (Tuyo es mi corazón/Encadenados).
 Notorious (2009), película sobre The Notorious B.I.G.:
 Notorious (2009), soundtrack (BS).

Música 
 The Notorious B.I.G. (1972-1997), rapero estadounidense.
 Notorious (1986), álbum del grupo Duran Duran:
 Notorious (1986), canción.
 Notorious (1991), álbum de Joan Jett.
 Notorious (1994), álbum de Confederate Railroad.
 Notorious (2011), canción de The Saturdays.